Диэтаноламин (N,N-Диэтаноламин, в просторечии иминодиэтанол) — органическое соединение, представитель класса аминоспиртов, густая маслянистая жидкость, смешивается с водой во всех отношениях, обладает сильными основными свойствами.

Получение 
Диэтаноламин получают действием аммиака на этиленхлоргидрин (2-хлорэтанол):

 

В промышленности синтез диэтаноламина проводится присоединением аммиака к этиленоксиду:

 

Наряду с диэтаноламином получаются также этаноламин и триэтаноламин.

Применение 
Применяются в технике в качестве эмульгатора и поверхностно-активного вещества, а также в различных процессах газоочистки, в том числе для извлечения углекислого газа из топочных газов при производстве сухого льда, также применяется в процессе обработки древесины, при производстве иминов. Является исходным веществом в промышленном синтезе лекарственного средства таурина.

Безопасность 
N,N-Диэтаноламин - малотоксичное вещество. Он фактически менее ядовит, чем 2-Аминоэтанол. Вещество относится к III классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76. ПДК в воздухе 5 мг/м3, ЛД50 на крысах - около 1800 мг/кг.

См. также 
 Этаноламин
 Триэтаноламин

Примечания

Ссылки 
 ХИМИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ: ЭТАНОЛАМИНЫ
ТУ 2423-151-00203335-2003. Диэтаноламин. Технические условия.
 ТУ 2423-178-00203335-2007. Диэтаноламин чистый. Технические условия.

Вторичные амины
Продукция основного органического синтеза
Двухатомные спирты
Соединения азота по алфавиту